Armando Filiput (1923-1982) – ostacolista italiano
 Livio Filiput (1925) – ex calciatore italiano